Znak miłości (oryg. Sinjali i dashurisë) – albański krótkometrażowy film fabularny z 1988 roku, reż. Besnik Bisha
 Znak miłości (oryg. Closing the Ring) – amerykański film fabularny z 2007 roku. reż. Richard Attenborough